Death to False Metal — збірка пісень американської групи Weezer, яка була випущена 2 листопада 2010 року.

Композиції 
 Turning Up the Radio – 3:37
 I Don't Want Your Loving – 3:03
 Blowin' My Stack – 3:44
 Losing My Mind – 4:02
 Everyone – 2:49
 I'm a Robot – 2:31
 Trampoline – 2:45
 The Odd Couple – 3:07
 Autopilot – 2:57
 Un-Break My Heart – 4:11

Джерела 
 Death to False Metal  allmusic
 Death to False Metal  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Weezer